С-16 (с 24 апреля 1944 года — «Герой Советского Союза Нурсеитов») — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии IX-бис, С — «Средняя» времён Второй мировой войны.

История корабля 
Заложена 10 августа 1939 года на заводе № 112 в Горьком под стапельным номером 272. Спущена на воду 25 августа 1940 года.

Начало Великой Отечественной войны С-16 встретила на заводе № 112 в достройке, степень готовности оценивалась в 72 %. Осенью 1941 года лодку отбуксировали в затон близ города Камышин, где она пробыла всю зиму, после чего весной её вернули на завод и неспешно, ввиду перепрофилирования «Красного Сормова» на выпуск танков, достраивали до октября 1943 года. Приёмные испытания прошла в Баку на сдаточной базе зимой 1943-44 года, вступила в строй (дата подписания приёмного акта) 10 февраля 1944 года, несмотря на отсутствие целого ряда приборов и механизмов, включая 100-мм орудие.

В марте-мае 1944 года внутренними водными путями С-16 была переведена в Молотовск. При этом в апреле ей было присвоено почётное название в честь Героя Советского Союза Джаппасбая Нурсеитова, отличвшегося при форсировании Днепра.

За время войны С-16 успела совершить один боевой поход (7-21 ноября 1944), обнаружила идущий на запад конвой противника, однако выйти в атаку не смогла, не успев занять атакующую позицию.

До 29 декабря 1955 года С-16 продолжала службу в составе Северного флота, после чего прослужила ещё около года как плавучая зарядовая станция ПЗС-28 и ЗАС-3.

12 марта 1958 года лодку исключили из списка плавсредств флота и списали на слом.

Литература

Ссылки 
 Великая Отечественная под водой// С-16
 

Подводные лодки серии IX-бис